В списке представлены населённые пункты городского округа Егорьевск Московской области и их бывшую принадлежность к упразднённым муниципальным образованиям. Перечень населённых пунктов, их наименование и тип даны в соответствии с Законом Московской области от 25 ноября 2004 года № 152/2004-ОЗ «О статусе и границах Егорьевского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований». Численность населения дана по результатам Всероссийской переписи 2010 года.

После преобразования Егорьевского района в городской округ с целью исключения наличия у двух одноимённых населённых пунктов одинаковых категорий постановлением Губернатора Московской области № 313-ПГ от 30 июля 2018 года:
 деревня Бутово бывшего сельского поселения Юрцовское преобразована в село;
 деревня Сазоново бывшего городского поселения Рязановский преобразована в село.

На территории городского округа Егорьевск находятся 200 населённых пунктов: 1 город, 1 рабочий посёлок (посёлок городского типа), 4 посёлка, 14 сёл и 180 деревень. До 7 ноября 2015 года они входили в состав 2 городских и 3 сельских поселений.

Примечания 

Егорьевск